Maruti Versa – minivan produkowany przez Maruti
 Nissan Versa – samochód kompaktowy produkowany przez Nissana
 Optare Versa – autobus miejski produkowany przez Optare